TIFF kan syfta på:

 TIFF (filformat) – "Tagged Image File Format", ett filformat för bitmap-baserade bilder
 TIFF (tidning) – utgiven av Försvarets materielverk